Hadden ist der Familienname folgender Personen:

 Briton Hadden (1898–1929), US-amerikanischer Journalist und Verleger
 David Hadden († 2014), britischer Ernährungswissenschaftler
 Frank Hadden (* 1954), schottischer Rugby-Union-Trainer
 Harry Hadden-Paton (* 1981), britischer Filmschauspieler
 Maude Miner Hadden (1880–1967), US-amerikanische Sozialarbeiterin, Schriftstellerin und Lyrikerin
 William L. Hadden (1896–1983), US-amerikanischer Politiker